Ichthyostraca – gromada stawonogów z kladu Pancrustacea i nadgromady Oligostraca obejmująca zaliczane tradycyjnie do skorupiaków: tarczenice i wrzęchy. Przedstawiciele są pasożytami kręgowców, przy czym tarczenice pasożytują na rybach i płazach (od zewnątrz, w skrzelach lub w jamie gębowej), a wrzęchy w układzie oddechowym i pokarmowym wszystkich kręgowców, jednak szczególnie gadów i ssaków.

Nazwę Ichthyostraca dla rzeczonego kladu, rozpoznanego w molekularno-morfologicznej analizie filogenetycznej wprowadzili w 1998 J. Zrzavý, V. Hypša i M. Vlásková. Miano to pochodzi od greckiego ἰχθύς, oznaczającego rybę i nawiązuje do pasożytowania przez te zwierzęta na rybach i ich potomkach. Charakterystyczne cechy ich budowy obejmują redukcję drugiej pary czułków (antennuli), obecność nieparzystych jajników oraz plemniki pozbawione akrosomów, których miejsce zajmują pseudoakrosomy.Ich monofiletyzm wspierają analizy filogentyczne, w tym: Spears i Abele’a z 1998, Regiera i innych z 2010 oraz Oakleya i innych z 2013.

Przypisy 

Skorupiaki